Население Федеративной Республики Германия 84 270 625 чел. (30.09.2022). Германия — самая населенная страна в Евросоюзе и вторая по населению в Европе, после России. 9 мая 2011 года, впервые со времени объединения Германии, была проведена всеобщая перепись населения. Германия является второй в мире страной по популярности иммиграции после США. По данным 2013 года, из 8,1 миллионов семей с детьми около 2,5 миллионов семей (31 %) имели мигрантские корни, то есть хотя бы один из родителей был либо иностранцем, либо принявшим немецкое гражданство мигрантом, либо является немецким переселенцем из стран СССР или восточной Европы. При этом общее число семей с детьми уменьшилось в сравнении с 2005 годом, тогда их насчитывалось 8,9 миллионов.
По официальным данным, в 2013 году в Германии проживало 29,6 миллионов мигрантов и их потомков (в том числе 12,1 миллионов мигрантов, обладающих немецким гражданством), что составляет 25,6 % населения ФРГ. Из них около 7,2 миллионов человек являются потомками мигрантов и были рождены уже в Германии. В 2015 году доля населения с миграционными корнями составила 57 % (из них дети до 5 лет — 36 %). По состоянию на 2016 год в общей сложности иммигранты и их прямые потомки (включая этнических немцев) составляли 18,6 миллиона человек, или 22,5 % населения Германии. По состоянию на 2019 год, по оценкам ООН, в Германии проживало 13,1 миллиона иммигрантов и их потомков, или 15,7 % населения страны.

Статистика 
С 1817 года население Германии в млн. человек, естественный прирост на 1000 человек, миграционный прирост (на 1000 человек) и суммарный коэффициент рождаемости (2,1 уровень воспроизводства населения).

Демографическая статистика с 1900 года 

Население по данным Евростат

Распределение населения по территории Германии 
Германия является одной из самых густонаселённых стран Европы. Плотность населения здесь составляет 228 человек на квадратный километр (31.12.2015). Однако характерной особенностью ФРГ является неоднородность распределения жителей страны по её территории.

31 % проживают в городах с населением более 100 000 жителей, 62 % проживают в городах и населённых пунктах с населением от 2 000 до 100 000 человек, 7 % живут в населённых пунктах, население которых насчитывает менее 2000 человек.

После объединения Германии в начале 1990-х годов население Берлина росло, достигнув максимума в 1995 году с почти 3,5 млн жителями, затем стало постепенно сокращаться до менее чем 3,3 млн (постоянных) жителей к 2011 году. В промышленных регионах на Рейне и Руре проживают более 11 млн человек (Рейнско-Рурский регион), где плотность населения достигает около 1100 человек на квадратный километр. Другими районами промышленно-городской агломерации являются Рейнско-Майнская область с городами Франкфурт-на-Майне (считается финансовой столицей Германии), Висбаден и Майнц, промышленный регион Рейна-Неккара с городами Мангейм и Людвигсхафен (крупнейший в стране центр химической промышленности), экономический регион вокруг Штутгарта, а также экономические районы Бремена, Дрездена, Гамбурга, Кёльна, Лейпцига и Мюнхена.

Крупнейшие города: Берлин (3 326 002 чел., на 31 декабря 2011 года с учётом данных переписи населения 2011), Гамбург (1 718 187 чел.), Мюнхен (1 364 920 чел.), Кёльн (1 013 665 чел.), Франкфурт-на-Майне (676 533 чел), Штутгарт (591 015 чел.), Дюссельдорф (589 649 чел.), Дортмунд (571 403 чел.), Бремен (544 043 чел.), Дрезден (517 765 чел.), Лейпциг (510 043 чел.), Ганновер (509 485 чел.), Нюрнберг (490 085 чел.), Дуйсбург (487 470 чел.), Бохум (362 585 чел.), Билефельд (327 199 чел.), Бонн (307 530 чел.) и др.

С другой стороны, Федеративная Республика Германия богата малонаселёнными областями, к числу которых можно отнести территории Верхнего Пфальца, Баварского леса, Эйфеля, Северо-Германской низменности, Бранденбург и Верхнюю Померанию (Мекленбург).

В территориальном расселении германского населения можно выделить ряд характерных особенностей, которые имеют исторические и экономико-социальные первопричины.
Во-первых, население Германии главным образом сосредоточено в довольно крупных городах и прилегающим к ним территориям. Это обусловлено высокой степенью политической децентрализации в прошлом, когда многие города являлись столицами или крупными торговыми центрами отдельных немецких княжеств.
Во-вторых, постепенно появляющиеся своеобразные очаги индустриализации на территории современной Германии обусловили более высокую концентрацию населения именно в этих районах.
Кроме того, в настоящее время характерной особенностью является тот факт, что плотность населения западногерманских регионов почти вдвое выше, чем восточных, ранее входящих в состав ГДР. Особенно остро здесь повлияла массовая миграция на территорию ФРГ после падения Берлинской Стены.

Динамика численности населения 
Динамика численности населения Германии

Этнический состав

Коренное население Германии 
Германские племена довольно поздно (III—IV века) начали осваивать территории современной Германии, которые в то время населяли славяне, кельты и некоторые другие народности. Основу немецкого этноса составили древнегерманские племенные объединения крестьян и воинственных кочевников (баваров, саксов, алеманнов, тюрингов). Среди наиболее крупных этнических групп того времени можно выделить следующие:
 алеманны, жившие в основном вдоль побережья Рейна, на границе с Францией;
 швабы, сосредоточившиеся на юге и юго-западе страны;
 франки (центральная и северо-западная Германия). Сегодня населяют Нижнюю Саксонию, Северный Рейн;
 саксонцы;
 бавары. Баварский народ принципиально отличается от других этносов Германии. Дело в том, что данная территория долгое время была самостоятельным и вполне самодостаточным, влиятельным королевством, которое обладало широкими экономико-политическими связями с чехами, швейцарцами, австрийцами и итальянцами. А после Первой мировой войны Бавария даже создала собственное государство на несколько месяцев, не войдя в состав Веймарской республики.
Историческая обусловленность объясняет собственное баварское этническое самосознание, наличие большого числа самобытных обычаев и специфической национальной кухни.

Также, на сегодняшний день, в землях Бранденбург и Саксония проживают лужицкие сербы (60-100 тыс.), в северных районах земли Шлезвиг-Гольштейн — датчане (50 тыс.), 12 тыс. фризов (Нижняя Саксония и Шлезвиг-Гольштейн) и 70 тыс. цыган. Эти группы официально признаны государством национальными меньшинствами.

Национальные меньшинства 
Лужицкие сербы (лужичане) — потомки некогда многочисленных полабских славян, земли которых (от р. Заале до Одера) были захвачены немецкими феодалами. В XIII в. исчезают племенные названия лужичан и появляются областные — Нижняя Лужица (Нидерлаузиц), область расселения собственно племени лужичан, и Верхняя Лужица (Оберлаузиц) — область мильчан, гломачей.

В период Реформации большая часть лужичан приняла лютеранство. В результате наметились некоторые различия: католики по-прежнему пользовались латинским алфавитом, а лютеране стали применять разновидность готического (так называемый «швабах»). Развитие промышленности в районе Шпремберга и Зенфтенберга привело в конце XIX — начале XX в. к образованию широкого пояса немецких поселений, перерезавшего лужицкую территорию. С этого времени образовалось два небольших изолированных славянских островка.

Пришедшие к власти нацисты разогнали национальные лужицкие культурные, научные и общественные организации («Матица Сербска», «Домовина» и др.), закрыли газеты и журналы; наиболее видные общественные деятели и представители передовой интеллигенции были выселены за пределы лужицкой земли или посажены в концлагеря. Лужичанам грозило полное исчезновение. После разгрома нацизма лужичанам была предоставлена культурная автономия.

Иммиграция 

В 2015 году доля населения с миграционными корнями составила 21 % (в том числе в группе «дети до 5 лет» — 36 %). Интеграция иммигрантов в общество сильно зависит от страны происхождения: так 88 % молодых людей с китайскими корнями получили диплом средней школы, но только 16 % — с турецкими. В среднем, люди с миграционными корнями в 2 раза чаще оказываются безработными, чем в целом по стране.

Численность населения, имеющего иммигрантские корни, среди лиц с немецким гражданством и иностранцев (2015). да

Согласно исследованию ОЭСР, сегодня Германия располагается на втором месте в мире после США по количеству новых иммигрантов, прибывших в ФРГ на длительные сроки, превышающие один год, в число которых не входят иностранные студенты и сезонные рабочие По официальным данным, в 2013 году в Германии проживало 29,6 миллионов мигрантов и их потомков (в том числе 12,1 миллионов мигрантов, обладающих немецким гражданством), что составляет 25,6 % населения ФРГ. Из них около 7,2 миллионов человек являются потомками мигрантов и были рождены уже в Германии. К 31 декабря 2014 года в Германии официально насчитывалось 10.191.210 жителей, имеющих лишь иностранное гражданство, что является наибольшим значением за всю историю ФРГ.

Крупнейшими странами происхождения мигрантов в Германии являются Турция (12,8 %), Россия (11,4 %), Польша (9,0 %), Казахстан (6,9 %), Румыния (4,4 %), Италия (4,0 %) и Греция (2,1 %). Большинство иностранцев (мигрантов без немецкого гражданства) происходит из Турции (24,4 %), Италии (7,9 %), России (6,2 %), Греции (4,1 %) и Хорватии (3,4 %). По состоянию 2011 года около 4,3 миллионов немецких граждан обладали паспортом другого государства, в том числе около 690 тысяч — России, 570 тысяч — Польши и 530 тысяч — Турции.

Крупнейшим этническим меньшинством в Германии являются турки, количество которых составляет около 3,74 миллионов человек. При этом около 2,1 миллионов из них являются гражданами Турции и около 1,64 миллиона — гражданами Германии. Тем не менее, с 2006 года наблюдается постоянный отток населения турецкого происхождения. Так, например, в 2012 году в Германию прибыло 28 641 человек из Турции, в то же время покинуло 32 788 турок.

В 2013 году 112 350 иностранцев приняло немецкое гражданство, из них 28 тысяч граждан Турции, 5,5 тысяч — граждан Польши и 4,5 тысяч — граждан Украины. Граждане России с 2,8 тысячами занимают 8-е место в списке натурализации в 2013 году.

Начиная с 1988 г. в ФРГ из постсоветских государств на постоянное место жительства прибыли 2,2 млн переселенцев немецкого происхождения и 220 тыс. человек контингентных беженцев (включая членов их семей), составив таким образом одну из крупнейших русскоязычных диаспор мира.

Демографическая ситуация в Германии 

Демографического пика немецкая нация достигла в 1939 году, когда на объединённой территортии проживало почти 80 млн этнических немцев.

Рождаемость и смертность 
В прошлом:

В среднем в городах на каждый брак приходилось 3,5 рождения, а в сельской местности рождаемость была выше: в нескольких сельских приходах округа Тольц в первой половине XVII в. на 327 ежегодных рождений приходилось 63 брака — иными словами, 5,2 крещения на брак.

Однако сам метод оценки рождаемости по числу крещений на брак является неточным и дает заниженные показатели рождаемости на среднюю женщину из-за рождаемости в повторных браках.

Динамика естественного движения Германии.

По коэффициенту рождаемости — около 8,98 новорождённых (2015) на 1000 жителей в год — Германия относится к странам с самой низкой рождаемостью. Помимо того, что количество новорождённых столь мало, средний возраст впервые родивших молодых женщин составляет около 30 лет, и на каждую женщину приходится в среднем всего 1,5 ребёнка (2015). В 2011 году в Германии родились 662 685 детей — рекордно низкий показатель с 1946 года, когда, несмотря на разруху и голод, в стране появилось на свет 922 тыс. младенцев. Причину сложившейся ситуации можно искать как в европейской системе образования (магистранты высших учебных заведений выпускаются в возрасте 25-26 лет), так и в чрезвычайно распространённой женской эмансипации и нацеленности на карьерный рост.

Ещё одной современной тенденцией в демографической ситуации Германии стала регионализация рождаемости. Авторы социологического исследования «Германия 2020 — демографическое будущее нации», проведённого Берлинским институтом по изучению проблем народонаселения и глобального развития, пришли к следующим выводам. Регионализация демографии обусловлена, прежде всего, экономическими факторами. Наиболее неблагоприятной ситуация представляется в крупных городах, где особенно низок уровень рождаемости. Наблюдается значительный отток молодых семей из бесперспективных в экономическом плане регионов. Это приводит к ослаблению инфраструктуры, уменьшению количества общественного транспорта в данных районах. По данным исследователей, особо сильно численность населения сократится в отдельных районах Тюрингии, Саксонии, Баварии и Баден-Вюртемберга.

На данный момент самый высокий уровень рождаемости в Германии — в нижнесаксонском городе Клоппенбурге. Его показатель — 1,92 (в то время как в среднем по стране он составляет 1,37). Эта местность, населённая в основном, глубоко верующими католиками, является, видимо одной из последних областей, где ещё сохранилось строгое патриархальное воспитание. Интересно, что система детских дошкольных заведений в регионе развита довольно слабо. Но так как женская занятость в регионе также одна из самых низких в стране (из 1000 женщин работают только 340), то проблема «Семья или карьера» здесь не возникает.

В стремлении не допустить демографического и экономического упадка Германии правительство проводит определённый курс демографического развития. Так например, с 1 января 2007 года была введена выплата детского пособия, направленного на стимулирование рождаемости. В течение года после рождения ребёнка его родители будут получать государственное пособие в размере 67 % от прежней зарплаты, но не более 1800 евро в месяц. Если отец решится минимум на 2 месяца оставить свою работу, чтобы подменить мать в уходе за ребёнком, семья получит право на дополнительное двухмесячное пособие. Матери и отцы-одиночки (которых сейчас насчитывается порядка 2,4 млн человек) будут автоматически получать свои значительно увеличенные пособия в течение 14 месяцев.

Естественное движение в разрезе регионов Германии за 2015 год.

Суммарный коэффициент рождаемости 
Суммарный коэффициент рождаемости по гражданству матери.

Суммарный коэффициент рождаемости (рассчитанный на женщин от 15-50 лет)

Возрастной состав 
Возрастной состав регионов Германии по данным переписи населения (на 09.05.2011)

Как во многих странах Европы, рождаемость в Германии ниже уровня воспроизводства населения. Уже с 1972 года рождаемость в Германии ниже смертности. Параллельным процессом является старение населения. Низкий уровень рождаемости и растущая ожидаемая продолжительность жизни (у новорождённых в 2006 году мальчиков она составляет 74,4 года, а у девочек — 80,6 лет) влияют на возрастную структуру населения. Предполагается, что доля людей старше 60 лет вырастет с сегодняшнего показателя 23 % до 30 % в 2030 году. Кроме того, согласно последним демографическим прогнозам, к 2050 году население ФРГ сократится на 16 % — до 69-74 млн человек — и постареет. Возраст каждого третьего горожанина будет превышать 60 лет.

Средний возраст населения по федеральным землям Германии (2015)

Браки и разводы 
Число браков и разводов, а также брачность и разводимость (2015)

Семьи с миграционным прошлым 
Важным демографическим фактором, компенсирующим низкую рождаемость в стране, остаётся значительный приток иммигрантов. Однако дальнейший рост иммиграции способен ещё сильнее обострить проблему интеграции иностранцев и вызвать рост социальной напряжённости в стране.

По данным 2013 года, из 8,1 миллионов семей с несовершеннолетними детьми около 2,5 миллионов семей (31 %) имели мигрантские корни, то есть хотя бы один из родителей был либо иностранцем, либо принявшим немецкое гражданство мигрантом, либо является немецким переселенцем из стран СССР или восточной Европы. При этом общее число семей с несовершеннолетними детьми уменьшилось в сравнении с 2005 годом, тогда их насчитывалось 8,9 миллионов.

В 2015 году доля населения с миграционными корнями составила 21 % (в том числе в группе «дети до 5 лет» — 36 %).

Однополые семьи 
Согласно Государственному институту исследований семьи при Бамбергском университете, в 2009 году в Германии почти 7 тысяч детей воспитывалось однополыми парами, среди них более 2,2 тысяч — парами, официально зарегистрировавшими однополое партнёрство. По некоторым оценкам, общее число детей, воспитывающихся однополыми парами (как зарегистрированными, так и незарегистрированными), доходит в Германии до 8 тысяч.

По состоянию на 9 мая 2011 года в стране насчитывалось уже 5,7 тысяч детей, воспитываемых однополыми родителями, состоящими в зарегистрированных партнёрствах, при этом около 86 % из них — в семьях, состоящих из двух женщин. Основная часть однополых семей — это семьи с двумя мамами, и лишь около 8 % детей, имеющих однополых родителей, живут с двумя отцами. Примерно 48 % детей, воспитываемых зарегистрированными однополыми парами, были рождены уже после заключения партнёрства, около 44 % — появились на свет в результате предыдущих, в подавляющем большинстве гетеросексуальных отношений, лишь около 1,9 % детей были усыновлены и около 6 % детей живут на праве воспитанников, не являясь ни родными, ни приёмными. Всего к 2013 году число зарегистрированных однополых партнёрств в стране составило 35 тысяч, из них около 43 % — между двумя женщинами и 57 % — между двумя мужчинами.

См. также 
 Российские немцы
 Германоязычные народы

Примечания

Ссылки 

 bund.de Федеральное министерство внутренних дел Германии
  Федеральное статистическое ведомство Германии
 www.deutschland.de Официальный портал Германии, раздел на русском языке
  Посольство Германии в РФ
  Министерство экономического сотрудничества и развития Германии
  Deutsche Welle
  Германия 2008
 Max-Planck-Institut für demografi sche Forschung Max Planck Institute for Demographic Research Konrad-Zuse-Strasse 1 · D-18057 Rostock · GERMANY Tel +49 (0) 3 81 20 81 — 0; Fax +49 (0) 3 81 20 81 — 202. MPIDR WORKING PAPER WP 2010—035 DECEMBER 2010 Ulrich Pfi ster (pfi ster@uni-muenster.de) Georg Fertig (georg.fertig@geschichte.uni-halle.de) The Population History of Germany: Research Strategy and Preliminary Results
 The Fertility Transition in Munich: First Results
 Detecting Deliberate Fertility Control in Pre-transitional Populations: Evidence from six German villages, 1766—1863